Az ősgonosz (Something Wicked) az Odaát című televíziós sorozat első évadjának tizennyolcadik epizódja.

Cselekmény

Apjuk akarata alapján, a Winchester fivérek Wisconsin államba utaznak, ahol egy rejtélyes gyermekbetegség sorra ejti kómába a gyerekeket. Az orvosok ugyan nem tudják, mivel van dolguk, Dean és Sam viszont hamar kiderítik, mi áll a háttérben: egy shtriga nevű ősi boszorkány, mely a gyermekek erejéből táplálkozik, majd kómába ejti őket, végezni vele pedig csak akkor lehet, ha éppen "eszik".

A fivérek egy út menti motelban szállnak meg, ahol összebarátkoznak egy fiatal nővel, és nagyobbik fiával, Michaellel. Mivel a szörnyeteg általában idős nők testébe szokott rejtőzni, a fiúk letámadnak egyet a kórházban, ám hamar kiderül, hogy nem ő az, akit keresnek. Dean időközben rájön, hogy ezzel a fajta lénnyel volt már dolguk: kiskorukban, mikor apjuk magukra hagyta őket egy motelszobában -bátyja gondjaira bízva Samet-, Dean nem figyelt eléggé öccsére, így a shtriga majdnem őt is kómába ejtette. A tragédiát végül elkerülték, John ugyanis időben visszaért és elriasztotta a lényt, ami azóta több tucat áldozatot is szedett.

Sam az interneten böngészve megtudja, hogy a shtriga nem más, mint a kórházban kómába esett gyermekeket ápoló főorvos, dr. Hyd. A fivérek nem rohanják le a doktort (hiszen amúgy sem tudnának így végezni vele), de mikor az Michael kisöccsét is kómába ejti, elhatározzák: beavatják Michaelt is a terve, és őt csaliként használva végeznek a szörnyeteggel. Miután meggyőzték a fiút és bele is egyezett az a tervbe, belevágnak az akcióba. Éjszaka (mikor Michael anyja a kórházban van fia mellett és senki nincs a motelban) a fivérek egy szobába hagyják Michaelt, és mikor a shtriga az épületbe érkezik, hogy táplálkozzon, rátörnek és pisztolyokkal megölik.

A történtek után kiderül, hogy a kómába esett gyermekek mindegyike meggyógyult, dr. Hyde pedig nyomtalanul eltűnt. Mialatt Dean és Sam továbbindulnak, mindketten arra gondolnak, miképpen alakult volna életük, ha nem csöppennek bele a természetfeletti lények világába…

Természetfeletti lények

Shtriga
A shtriga egyfajta albán boszorkány, mely még az ősi Rómából származik. 

Ez a teremtmény az emberek életerejéből táplálkozik, melyet általában a kisgyermekekből szív ki éjszaka, legyengítve ezzel ellenálló képességüket. A shtriga néha nyomot is hagy maga után: egy kézlenyomatot, mely egy csontos, hosszúkás ujjú kézfejre hasonlít.

Eme szörnyeteg mikor nem táplálkozik, emberi külsőt ölt, általában öregasszonynak álcázza magát -ebből indultak ki a "boszorkány-öregasszony" legendák is.

A shtriga a mítoszok szerint többnyire halhatatlan, az egyetlen mód, mellyel végezni lehet vele, hogy "táplálkozása" közben kell szentelt fémmel, vagy őzsöréttel megsebezni.

Időpontok és helyszínek

 2006. szeptember 10-24.
 – Fitchburg, Wisconsin– Fort Douglas, Wisconsin

Zenék

 UFO – Rock Bottom
 Ozzy Osbourne – Road to Nowhere

További információk

Odaát